Chagrin steht für:

 Chagrin (Leder), Ledersorte
 Chagrin (Mikroskopie), optischer Effekt bei der Mikroskopie von Gesteinsdünnschliffen
 Chagrin Falls, Gemeinde im US-Bundesstaat Ohio
 Chagrin River, Fluss im US-Bundesstaat Ohio
 Chevalier Chagrin, Pseudonym des Gefängnisdirektors Frank aus der Operette Die Fledermaus

Chagrin ist der Nachname folgender Personen:
 Claude Chagrin,  britische Filmregisseurin, Filmproduzentin, Drehbuchautorin und Filmschauspielerin
 Julian Chagrin (* 1940), britischer-israelischer Komödienschauspieler, Autor und Filmregisseur

Siehe auch: